Charlatan bezeichnet:

 alternative Schreibweise für Scharlatan, Person die vortäuscht, ein bestimmtes Wissen oder bestimmte Fähigkeiten zu besitzen
 The Charlatan (Film 1917), Film von Michael Curtiz aus dem Jahr 1917
 The Charlatan (Film 1929), Film von George Melford aus dem Jahr 1929
 Charlatan (Film) (tschechisch auch Šarlatán), historisches Filmdrama von Agnieszka Holland aus dem Jahr 2020
 Charlatan (Gemälde), Gemälde von Jan Miel
 Charlatan (Pub) Pub und Galerie in Belgien
 The Charlatans (Band), englische alternative rock band